Este termo, pode referir-se a quatro espécies de animais:
Podengo crioulo;
Cachorro-vinagre;
Furão-grande;
Alectis ciliaris.

Desambiguação